Кири́лл Челмого́рский (сентябрь 1285 — 8 декабря 1368) — русский православный святой, преподобный, один из первых монахов-пустынножителей, пришедших в Обонежье.

Память совершается 8 декабря (по юлианскому календарю).

Биография 
В 1316 году св. Кирилл, постриженник новгородского Антониева монастыря, выбрал для постоянного проживания гору Челму близ озера Лёкшмозеро в чудских землях. 

Первую зиму прожил в пещерке, затем построил деревянную келию и часовню. К концу жизни св. Кирилла вся местная чудь была крещена. Для новообращённых была построена церковь во имя Богоявления Господня.

Преподобный прожил на Челмной горе 52 года. Похоронен был в часовне, с северной стороны Богоявленской церкви.

Через десять лет после смерти св. Кирилла, в 1378 году иеромонахом Арсением был основан Кирилло-Челмогорский монастырь.

В 2005 году епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил вблизи от руин бывшего монастыря поклонный крест в память преподобного Кирилла Челмогорского.

Жителями близлежащих к монастырю деревень почитаются ель и пещера Кирилла Челмогорского.

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. — Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ПетроПресс, 2009. — С. 58. — 464 с.: ил., карт. — ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Святые земли карельской
 Житие на сайте Православие. RU

Преподобные Русской Церкви
Родившиеся в Белозерске
Собор Карельских святых
Местночтимые святые
Умершие в Каргопольском районе
Основатели монастырей
Персоналии:Антониев монастырь (Новгород)